The Flash of Fate – cortometraggio del 1914 diretto da Henry MacRae
The Flash of Fate – film del 1918 diretto da Elmer Clifton